Територіа́льні будіве́льні но́рми — нормативно-правовий акт у галузі будівництва, затверджений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською державною адміністрацією.

Див. також 

 Будівельні норми
 Відомчі будівельні норми
 Державні будівельні норми
 Центральний фонд будівельних норм

Нормування у будівництві
Державні будівельні норми